Municipio de Meyer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meyer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pierce.
 Municipio de Meyer (condado de Menominee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Menominee.